Mohammad Hosseini  ist der Name folgender Personen:

* Mohammad Hosseini (Diplomat) (* 1963), iranischer Diplomat
 Mohammad Hosseini (Moderator) (* 1969), iranischer Moderator
 Mohammad Hosseini (Fußballspieler) (* 1971), iranischer Fußballspieler
 Mohammad Hosseini (Politiker) (* 1961), iranischer Politiker